Subdivisões do Djibouti
Djibouti, Regioes
Djibouti 1
Regioes do Djibouti
Listas do Djibouti